North American Soccer League w roku 2015 był piątym sezonem tych rozgrywek. Po raz drugi w historii mistrzem NASL został klub New York Cosmos, natomiast wicemistrzem Ottawa Fury FC.

Sezon zasadniczy

Runda wiosenna

Runda jesienna

Tabela generalna 

Aktualne na 13 kwietnia 2018. Źródło:

Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.

Play off

Półfinał

Finał

Przypisy 

2015 w piłce nożnej